University of Illinois
 nietrzymanie moczu
 interfejs użytkownika
 Eurocypria Airlines
 Inspektorat U-Bootów (UI)

Zobacz też:
 IU